Цзін-ван II (кит. традиц.: 敬王; піньїнь: Jĭng) — 14-й ван Східної Чжоу, син Цзін-вана I.
 Цзін-ван I (кит. традиц.: 景王; піньїнь: Jĭng) — 12-й ван Східної Чжоу, син і спадкоємець Лін-вана.